Stylus:
 Stylus — британский журнал о музыке и фильмах.
 Stylus — препроцессор CSS, использующий SASS-подобный синтаксис.
 Stylus — название проекта машинного перевода PROMT с 1992 по 1998 годы.

См. также